Zunz, Zuntz:
 Emma Zunz
 Leopold Zunz
 Nathan Zuntz

Zobacz też 
 Zastań (niem.: Zünz)